Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976 odbyła się w dniach 8 – 9 lutego 1976 roku na skoczni Toni-Seelos-Olympiaschanze i trasie biegowej w Seefeld. Zawodnicy najpierw oddali po trzy skoki na normalnej skoczni (najsłabszy skok nie był liczony), a następnie musieli pokonać dystans 15 km w biegu narciarskim. Czas biegu przeliczano na punty i sumowano z notą za skoki; zawodnik z najwyższą notą wygrywał. Tytuł mistrzowski obronił Ulrich Wehling z NRD, srebrny medal zdobył Urban Hettich z RFN, a trzecie miejsce zajął kolejny reprezentant NRD – Konrad Winkler.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1976
1976